Harborview bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harborview (Connecticut)
 Harborview (Maryland)

Siehe auch:
 Harbor View